Vicente Calderón può riferirsi a:

 Vicente Calderón Pérez-Cavada, imprenditore spagnolo ed ex presidente dell'
 Stadio Vicente Calderón, stadio di calcio della città di Madrid
 Vicente Calderón Ramirez, ex schermidore messicano